Poleo puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Héctor Poleo (1918-1989), pintor venezolano.
 Patricia Poleo, periodista y política venezolana.
 Pedro Cabello Poleo (n. 1933), político y profesor venezolano.

Asimismo, en botánica, puede referirse a:

 El poleo o burrito  (Aloysia polystachya); planta aromática de la familia de las verbenáceas.
 El poleo, hediondilla, hierba del borracho, tabaquillo grande, toche, té de monteo o té del monte (Clinopodium macrostemum), planta aromática de la familia de las lamiáceas.
 El poleo (Clinopodium menthifolium subsp. menthifolium), planta de la familia de las lamiáceas.
 El poleo o epazote (Dysphania ambrosioides), planta medicinal, vivaz y aromática, que también se usa como condimento, de la familia de las amarantáceas.
 El poleo o menta de caballo (Mentha longifolia), planta de la familia de las lamiáceas.
 El poleo (Mentha pulegium), planta perenne, cespitosa y de raíces rizomatosas, de la familia de las lamiáceas.
 El poleo o mastranzo (Mentha suaveolens), planta perenne y rizomatosa de la familia de las lamiáceas.
 El poleo (Mercurialis tomentosa), planta de la familia de las euforbiáceas.
 El poleo o manzanilla de Mahón (Santolina chamaecyparissus); planta herbácea o sub-arbusto de la familia de las asteráceas.
 El poleo o zamarilla (Teucrium polium); planta herbácea con flores rosas o blanquecinas, de la familia de las lamiáceas.
 El poleo  (Thymus pulegioides), planta aromática de la familia de las lamiáceas.

Además, en gastronomía, puede hacer referencia a:
 Las habas con poleo, plato tradicional de la cocina de Huelva (España), elaborado con habas estofadas.